Лас Тарабиљас има више значења:

 Лас Тарабиљас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тарабиљас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику